Добранський Богдан Іванович (нар. 6 червня 1995) — український легкоатлет.
 Добранський Іван Павлович — тренер.